Бйорн Борг був двічі підряд чемпіоном, але у чвертьфіналі його переміг Адріано Панатта.

У фіналі Адріано Панатта переміг Гаролда Соломона з рахунком 6–1, 6–4, 4–6, 7–6.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 1976 О Френч Open Men's Singles draw 

1976 у тенісі
Відкритий чемпіонат Франції з тенісу